Franciaország
Reignac, település Charente megyében
Reignac, település Gironde megyében